

Fizyka i meteorologia 
 wir – pojęcie z zakresu dynamiki płynów
 wir potencjalny (pseudowir) – pojęcie z zakresu dynamiki płynów
 wir – pojęcie z zakresu meteorologii, lokalne zaburzenie wiatru
 wir pyłowy (wir piaskowy) – pojęcie z zakresu meteorologii
 wir polarny – niż baryczny o charakterze cyklonu, związany z obszarem biegunowym planety

Geografia 

 Wir – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Potworów

Kultura i sztuka 
 Wir – polski film z 1983 roku, w reżyserii Henryka Jaceka Schoena
 Wir – album muzyczny zespołu Natanael
 Wir – album muzyczny trzech wykonawców: Pablopavo, Iwanek i Praczasa

Zobacz też 

 WiR